Alfred Bexell – politico svedese
 David Bexell – vescovo luterano svedese
 Eva Bexell – autrice svedese di libri per bambini
 Göran Bexell – docente svedese
 Olle Bexell – multiplista svedese